

Televisao
"Floyd", episodio de 30 Rock

Topônimos 
Floyd (Iowa)
Floyd (Virgínia)
Floyd (Novo México)

Ver também
Condado de Floyd

Pessoas 
Floyd Landis - ciclista estadunidense.
Floyd Mayweather Jr. - Pugilista estadunidense
Floyd Council - músico estadunidense.
Keith Floyd - apresentador inglês.
John Buchanan Floyd - político estadunidense.
Susan Floyd - atriz estadunidense.
Floyd Gottfredson - desenhista estadunidense.
Robert Floyd Curl, Jr. - químico estadunidense.
Floyd Henry Allport - professor e psicólogo estadunidense.
Jimmy Floyd Hasselbaink - futebolista neerlandês.
Floyd Patterson - pugilista estadunidense.

Música
Pink Floyd
Floyd - canção de Lynyrd Skynyrd

Outros 
Floyd Rose
19367 Pink Floyd - asteróide.
Algoritmo de Floyd-Warshall
Algoritmo busca-ciclos de Floyd

Desambiguação